Франш-Монтань () — округ у Швейцарії в кантоні Юра.
Адміністративний центр — Сеньєлеж'є.

Громади

Примітки 

Округи кантону Юра